Dans la cuisine chinoise, le Jiaozi est le nom donné au ravioli chinois du nord de la Chine.
 En économie, le Jiaozi est le premier billet de banque émis en Chine au cours de la dynastie Song.